Plaats in Indonesië
 Pangkatrejo (Lamongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Pangkatrejo (Maduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java